В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Classic 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Мері-Лу П'ятек 4-6, 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Мері-Лу П'ятек (фінал)
  Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
  Венді Вайт (чвертьфінал)

 Іванна Мадруга (1-ше коло)
 Шерон Волш (чвертьфінал)
 Сьюзен Маскарін (півфінал)
 Бет Нортон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Classic